I'll Try Something New (album), een studioalbum van de Amerikaanse popgroep The Miracles
 I'll Try Something New (single), een single van dit album

Homoniem muziekstuk